Parahyba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraíba, delstat, 
 João Pessoa, delstatshuvudstad, Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar